Diese Liste enthält alle Spiele des SV Werder Bremen im Tschammer-Pokal (bis 1943) und DFB-Pokal (ab 1961).

Legende 

Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 n. V.= nach Verlängerung
 i. E.= im Elfmeterschießen
 TV = amtierender Titelverteidiger im DFB-Pokal
 Mannschaften = fett markierte Mannschaften waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Deutscher Meister. Bei Mannschaften aus anderen Ligen wird die Liga angegeben:
 II = 2. Bundesliga
 III = 3. Bundesliga
 RL = Regionalliga
 OL = Oberliga
 VL = Verbandsliga
 LL = Landesliga
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg von Werder Bremen
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage von Werder Bremen
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden, inkl. im Elfmeterschießen oder durch Los entschiedene Spiele)

Spiele

Statistik

Beste Torschützen 
 1989/90: Wynton Rufer und Stefan Kuntz/1. FC Kaiserslautern (je 5)
 2003/04: Aílton, Ivan Klasnić (je 6), Tim Borowski (5)

Spielorte

Runden

Bilanzen

Elfmeterschießen 
Werder musste bisher 15-mal die Entscheidung im Elfmeterschießen suchen, wovon neun gewonnen und sechs verloren wurden. Erfolgreichster Schütze ist Wynton Rufer, der viermal erfolgreich war.

Anmerkung:

DFB-Pokalspiele der Amateurmannschaft 

!
Werder Bremen